En Belgique, l’expression « maison de Saxe-Cobourg et Gotha » (en allemand : Haus Sachsen-Coburg und Gotha ; en néerlandais : Huis Saksen-Coburg en Gotha) est la désignation de la dynastie régnante du pays à partir de la fondation de la monarchie (1831) jusqu’à la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'une branche cadette de la Maison de Saxe-Cobourg et Gotha. 
À la fin de la Première Guerre mondiale, la dynastie belge prend le nom de maison de Belgique.

Maison de Belgique
Maison de Saxe-Cobourg et Gotha
Saxe Cobourg Gotha Belgique